Дэниел Джеймс Лихт (; ,  — ,  Топанга, , Калифорния) — американский музыкант и композитор, автор музыки к кинофильмам и сериалам. Среди его работ — музыка для целого ряда фильмов в жанре ужасы, телевизионного сериала «Декстер», компьютерных игр Silent Hill: Downpour и Dishonored.

Биография 
Даниэл Лихт родился 13 марта 1957 года в Детройте.

Лихт окончил массачусетский колледж Гемпшира, где изучал композицию, джаз и этническую музыку. Затем переехал в Нью-Йорк и занимался музыкальным творчеством на различных сценах Нижнего Ист-Сайда. В это же время Лихт совершил множество поездок по Европе и побывал в Германии, Голландии и Северной Европе. Там он использовал свои навыки музыкального творчества для различных театров и танцевальных коллективов. Кроме того Лихт побывал и в других уголках света, например — в Японии и в Индонезии, где, в частности, изучал гамелан — традиционную индонезийскую оркестровую музыку. В Нью-Йорке он практиковал эту музыку, выступая в ансамбле под названием Gamelan Son of Lion, и одновременно исполнял джаз с музыкантами вроде Дона Черри, Яки Бярда и Дэвида Амрама.

Музыка для кино 
Живя в Нью-Йорке, Лихт участвовал в создании рекламы в качестве композитора для таких брендов, как Mercedes-Benz, Sony и AT&T. А уже следующей ступенью в карьере стал работа над озвучиванием фильмов после переезда в Лос-Анджелес. В этот момент помощь Лихту оказал его друг и бывший одноклассник Кристофер Янг. Вместе с ним Лихт работал над своим первым фильмом «Atrapados», исполняя и программируя сессии на синтезаторе. Далее последовали ещё несколько малобюджетных фильмов.

Этот период карьеры завершился с выходом фильма «Дети ночи». Его саундтрек, над которым работал Лихт, был издан на CD, а сам Лихт удостоился первых упоминаний в музыкальной прессе. Затем последовал ряд мистических картин; одна из них — «Дети кукурузы 2» — стала вторым фильмом с музыкой Дэниела Лихта, которая была отдельно издана под лейблом Bay Cities Records. Знакомство с этнической музыкальной культурой позволило Лихту использовать для фильма довольно экзотические инструменты, например, индийскую разновидность флейты или инструмент под названием пипа (китайская лютня). Для четвёртой серии «Восставших из ада» Лихт записал саундтрек с использованием симфонического оркестра, хора, тибетских тромбонов, и пения монахов. Очередными фильмами в жанре ужасов с музыкальным вкладом Дэниела Лихта стали «Худеющий», по одноименному роману Стивена Кинга, и «Зловещая луна».

Определённая широта взглядов на киномузыкальное творчество позволила композитору участвовать в создании картин иного художественного уровня. Джазовые навыки Лихта использовал скандальный британский режиссёр Александр Кокс в своем фильме «Победитель». Для фильма «Zooman» режиссёра Леона Ичасо Лихт использовал смесь из хип-хопа и соло на трубе в оркестровом оформлении. Для «Наказания правосудия» — телевизионном фильме об убийстве Джорджа Москоне и Харви Милка — он использовал традиционную ирландскую музыку. В телевизионной экранизации романа-антиутопии «О дивный новый мир» для компании NBC Лихт применил сочетание электроники и экзотики. Поэтические строки из книги, переложенные Лихтом на музыку, стали песней, исполненной в фильме Питером Галлахером. Для фильма «Вечная полночь» предполагалось, что Дэниел Лихт будет работать с альтернативщиками из Шотландии — группой Primal Scream. Однако, последняя из-за юридических разногласий прекратила сотрудничество с нанимателями. Тем не менее, Лихту доверили этот фильм, и он оформил его, используя техно-музыку. В числе прочих у Лихта в послужном списке появились такие картины, как «Hendrix» — телевизионный биографический фильм о Джими Хендриксе, «Роскошная жизнь» Грегга Араки, «Огненный ринг» оскароносного швейцарского режиссёра Ксавьера Коллера, «Анатомия преступления» Тима Хантера и др.

Со второй половины 1990-х Дэниел Лихт в основном сосредоточился на телевизионных проектах, о чём свидетельствует его участие в ряде сериалов, среди которых — комедии «Оливер Бин», «Секреты на кухне», «Джейк вчера, сегодня, завтра», «Кашемировая мафия», «Следствие по телу». Кроме того, он стал композитором телефильма «Дочь хранителя тайны».

«Декстер» 
Для написания музыки к сериалу «Декстер» Дэниел Лихт был приглашён по рекомендации музыкального руководителя этого проекта Гэри Каламара. По предположению самого Лихта его пригласили на шоу благодаря музыкальному опыту в различных жанрах кино, в частности, комедии и триллере, а также из-за его опыта в сочетании латинской музыки и музыки фильмов ужасов. По сути в проекте он вернулся к тому, с чего начал свою карьеру, но с необходимостью учитывать ироничный тон сериала и наличие чёрного юмора.

Так, как шоу состоялось в Майами, они [руководители проекта] собирались использовать старый стиль кубинской музыки, и они хотели композитора, который мог работать в двух этих мирах. Для меня это было просто идеальное шоу, с моим прошлым.

В «Декстере» Лихт решил отказаться от излишней драматичности в музыке и оркестровой пышности, вместо этого он попытался передать атмосферу истории через небольшие музыкальные фрагменты, но с запоминающимся эффектом. Для этого композитор использовал различные методы извлечения звука из разных, даже самых необычных инструментов. Например, он использовал винные бокалы, оттеняя звучание пианино, для получения эффекта таинственности. В его музыке часто слышны арфы, кроме того, можно услышать хриплый женский голос, диджериду, перкуссию. Для более точного музыкального выражения «тёмной стороны» главного персонажа композитор извлекал звуки с помощью хирургического инструментария, цепей, скребков, бутылок из-под яда, а иногда даже из человеческих костей. Последние использовались ацтеками в доколумбовы времена в качестве своего рода погремушек и были на время предоставлены Лихту музеем.

Я думал, что будет концептуально свежо и жутко, если бы люди знали, что часть музыки была сделана с использованием человеческих костей.

Помимо Лихта над музыкой проекта работал Рольф Кент (вступительная тема). Кроме того, в помощь Лихт привлек своего племянника, Джонатана Лихта.

Музыка к компьютерным играм 
После ухода бессменного до тех пор композитора серии компьютерных игр Silent Hill Акиры Ямаоки из Konami было объявлено о том, что над музыкой новой игры серии под названием Silent Hill: Downpour будет работать Дэниел Лихт. До релиза композитор пообещал привнести в проект новизну, но с учётом традиций предыдущих игр серии. Кроме того, Лихт является автором саундтрека ещё одной игры медиафраншизы Silent Hill — Book of Memories. В обоих хоррорах большое внимание уделено жанру эмбиент. В Dishonored — следующей игре, над которой работал Лихт — музыка отличается атональной структурой. Для её создания наряду с другими инструментами была задействована скрипка Страдивари «Хаммер».

Смерть 
Скончался в возрасте 60 лет от редкой формы саркомы, которую диагностировали у него за несколько недель до смерти.

Влияние на творчество 
В одном из интервью Лихт отметил ряд кинокомпозиторов, которые повлияли на его творчество, к примеру, Джерри Голдсмита, Эллиота Голденталя и Бернарда Херрманна. Последний больше других повлиял на него при написании музыки к «Декстеру». Среди других, отмеченных Лихтом — его друг Кристофер Янг, Алекс Норт и Джон Уильямс.

Фильмография

Дискография

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 Интервью
 Интервью в Москве, 27.01.2012

Джазмены США
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Музыканты XX века
Музыканты XXI века
Композиторы музыки для компьютерных игр
Википедия:Биографии современников
Выпускники Хэмпширского колледжа